Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2022 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 27 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les joueurs russes et biélorusses sont bannis du tournoi par la fédération britannique de tennis. En réponse à cette mesure, l'ATP décide de ne pas accorder au tournoi de points de classement.

De ce fait, on note l'exclusion des joueurs Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Karen Khachanov, Aslan Karatsev et Ilya Ivashka. Ils sont respectivement remplacés par Attila Balázs, Roberto Carballés Baena, Alexei Popyrin, Jack Draper et Daniel Elahi Galán.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, de l'Américain Sebastian Korda, de l'Autrichien Dominic Thiem, des Croates Marin Čilić et Borna Ćorić, du Français Gaël Monfils, de l'Italien Matteo Berrettini, du Japonais Kei Nishikori, du Sud-Africain Lloyd Harris et du Suisse Roger Federer. 

Ils sont respectivement remplacés par Tseng Chun-hsin, Zdeněk Kolář (LL), Feliciano López, Nuno Borges (LL), Stefan Kozlov (LL), Hugo Grenier (LL), Elias Ymer (LL), Roberto Carballés Baena, Alexei Popyrin et Attila Balázs.

Pendant le tournoi 
À 40 ans, l'Espagnol Feliciano López devient le joueur le plus âgé à disputer le tournoi de Wimbledon depuis Neale Fraser en 1975.

En remportant son premier tour face à Kwon Soon-woo, Novak Djokovic devient le premier joueur de l'histoire à avoir remporté au moins 80 matches dans chaque tournoi du Grand Chelem durant sa carrière.

Le finaliste sortant Matteo Berrettini est contraint de déclarer forfait avant son entrée en lice après avoir été testé positif à la Covid-19. C'est également le cas pour la tête de série 14, Marin Čilić, et la tête de série 17, Roberto Bautista-Agut.

Alors qu'il n'a remporté qu'un seul match sur ses quatre confrontations sur gazon cette année, et qu'il ne totalise que six victoires en 21 rencontres depuis le début de la saison, Ugo Humbert s'offre au deuxième tour la tête de série 3 et finaliste de la dernière édition de Roland Garros, Casper Ruud.

Lors de son match au troisième tour, John Isner bat le record du plus grand nombre d'aces de l'histoire jusqu'alors détenu par Ivo Karlović (13728).

Cinq joueurs se qualifient pour la première fois de leur carrière en huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem : les Américains Brandon Nakashima et Tommy Paul, l'Australien Jason Kubler, issu des qualifications, le Britannique Cameron Norrie et le Néerlandais Tim van Rijthoven, invité du tournoi.

Pour la première fois à Wimbledon depuis 1999, quatre Américains se qualifient en huitièmes de finale : Taylor Fritz, Brandon Nakashima, Tommy Paul et Frances Tiafoe. C'est une première en Grand Chelem depuis l'US Open 2011.

En se qualifiant pour la première fois de sa carrière en quart de finale, Cristian Garín devient le premier joueur chilien à atteindre ce stade de la compétition en Majeur depuis Fernando González, à l'US Open 2009.

Le Britannique Cameron Norrie parvient à se qualifier pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il devient ainsi le septième joueur britannique de l'histoire à réaliser cette performance après Andy Murray (21), Tim Henman (6), Roger Taylor (3), John Lloyd (1), Greg Rusedski (1) et Kyle Edmund (1).

L'Australien Nick Kyrgios se qualifie, lui aussi, pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, devenant le premier Australien à réaliser cette performance depuis Lleyton Hewitt à l'US Open 2005. Il accède sans jouer à la finale à la suite du forfait de Rafael Nadal, blessé aux abdominaux et devient ainsi le premier joueur non tête de série à atteindre ce stade de la compétition depuis Jo-Wilfried Tsonga à l'Open d'Australie 2008.

En se qualifiant une nouvelle fois pour la finale, Novak Djokovic devient le premier joueur de l'ère Open à avoir disputé 32 finales en Grand Chelem.

Lauréat
Le Serbe Novak Djokovic, triple tenant du titre, s'impose en finale face à Nick Kyrgios. Il s'agit du  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem et le  à Wimbledon, revenant à une unité du record détenu par Rafael Nadal. Il dépasse ainsi Roger Federer qui dispose jusqu'alors de 20 sacres en Majeur.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau sur le site du tournoi
 
 

2022
Wimbledon Simple messieurs
Tournoi de Wimbledon 2022